Molnár Albert

 Molnár Albert (1839–1909) polgári iskolai igazgató
 Molnár Albert (1849–1901) evangélikus lelkész, teológiai tanár, lapszerkesztő
 Molnár Albert (1862–1912) ügyvéd, országgyűlési képviselő, lapszerkesztő, közjegyző
 Molnár Albert (1901–1961) nyelvtanár, lexikográfus, Magyar Enciklopédia szerkesztője
 Molnár Albert (?) művészettörténész
 Molnár Albert (1956) politikus

hasonló nevűek
 Szenczi Molnár Albert (1574–1634) református lelkész, nyelvész, műfordító, zsoltárköltő